Шанта́ж:

 Шантаж () — угроза компрометирующих или клеветнических разоблачений с целью вымогательства чужого имущества или разного рода уступок.

 Фильмы
 Шантаж (фильм, 1929) () — триллер, первый звуковой британский фильм, 1929 год. Режиссёр — Альфред Хичкок.
 Шантаж (фильм, 1982) — Югославия, 1982 год.
 Шантаж (фильм, 1996) — США, 1996 год.
 Шантаж (фильм, 1999) — США, 1999 год.
 Шантаж (телесериал) — США, 2022 год.

Музыка 
 Шантаж (песня) — песня колумбийской певицы Шакиры, записанная при участии колумбийского певца Малумы.

См. также 
 Угроза (значения)